Greenbriar ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Greenbriar (Arizona)
 Greenbriar (Florida)
 Greenbriar (Indiana)
 Greenbriar (Kentucky)
 Greenbriar (Pennsylvania)
 Greenbriar (Virginia)

Siehe auch:
 Greenbrier